De Sochi Formule 2-ronde 2021 was de 6e ronde van het Formule 2-kampioenschap van 2021 en vond plaats op het Sochi Autodrom van 24 tot en met 25 september. De race werd verreden ter ondersteuning van de Grand Prix van Rusland van 2021 en er zouden drie races worden verreden. De tweede sprintrace werd echter afgelast vanwege slechte weersomstandigheden.

Classificatie

Kwalificatie

Sprint race 1

Sprint race 2 
De tweede sprint race werd afgelast wegens hevige regenval, wat ook leidde tot uitstel van de eerste races van de Formule 2 en Formule 3.

Feature race

Tussenstanden kampioenschap

Externe links 

 Officiële website

Formule 2 in 2021